Bacino di Kryvyj Rih – bacino ferrifero ucraino.
Futbol'nyj Klub Kryvbas – squadra di calcio di Kryvyj Rih.